Chavín steht für:

 Chavín de Huántar, archäologische Stätte in Peru
 Chavín (Vivero), Parroquia in Galicien
 Chavín de Huántar (Huari), Ortschaft in Peru